Bruha ist der Familienname folgender Personen:

Antonia Bruha (1915–2006), österreichische Widerstandskämpferin und Buchautorin
Thomas Bruha (* 1945), deutscher Rechtswissenschaftler